Placke ist der Familienname von

 Andreas Placke (* 1992), deutscher Basketballspieler
 Georg Placke (1848–1930), deutscher Unternehmer und Politiker
 Norbert Placke (* 1958), deutscher Fußballspieler